Leis steht für:

 ein mittelalterliches deutschsprachiges Kirchenlied, siehe Leise
 deutscher Name von Lens VS, politische Gemeinde des Bezirks Siders im Kanton Wallis, Schweiz
 Leis (Mythologie), Gestalt der griechischen Mythologie

Leis ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Leis (1892–1942), deutscher Widerstandskämpfer in der NS-Zeit
 Bernhard Leis (1906–1974), deutscher Fußballspieler
 Ferdinand Leis (1910–nach 1971), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker
 Florian Leis-Bendorff (1969–2005), deutscher Musiker
 Gustav Leis (?–1945), deutscher Lehrer und Verleger
 Heinrich von Leis († 1342), als Heinrich II. Bischof von Lavant
 Johann Wilhelm Leis (1768–1808), deutscher Schriftsteller der Biedermeierzeit
 Matthias Leis (1899–??), deutscher Eishockeytorwart
 Rolf Leis (* 1931), deutscher Mathematiker

LEIS steht als Abkürzung für:
 Low Energy Ion Scattering, siehe Niederenergetische Ionenstreuspektroskopie

Siehe auch:
 Lais (Begriffsklärung)
 Lays
 Leiß
 Leys

Abkürzung